Frédéric Pons peut désigner plusieurs personnalités :
 Frédéric Pons (1954), journaliste et officier français ;
 Frédéric Pons (1962), footballeur français ;
 Frédéric Pons (1972), handballeur français ;
 Frédéric Pons, entrepreneur français, codirecteur d'Adrexo.

Frédéric Pons peut aussi désigner un personnage fictif :
 Frédéric Pons, écrivain, héros du roman Les Yeux d'Irène de Jean Raspail.